1-й независимый национальный чемпионат Казахстана по футболу, в котором в Высшей лиге стартовали 25 клубов, но после отказа «Металлурга» из Джезказгана (был снят с соревнования после двух проведённых матчей) в турнире продолжили выступления 24 команды.

Первым чемпионом независимого Казахстана стал алма-атинский «Кайрат», серебряным призёром был чимкентский СКИФ-«Арсенал», 3-е место занял «Трактор» из Павлодара.

Регламент 

Согласно регламенту соревнования проходили в два этапа.

На предварительном этапе команды были разделены на две группы и должны были сыграть матчи в 2 круга. 7 лучших команд из каждой группы выходили в финальный этап в борьбу за 1-14 места. Остальные команды разыгрывали между собой 15-25 места.

В финальном этапе соревнования проходили в 1 круг с учётом очков, набранных в матчах между собой.

За победу в матче начислялось 2 очка, за ничью — 1 очко. Проигравшие команды очки не получали.

Определение мест в случае равенства очков 

В случае равенства очков у двух или более команд их места (кроме первого) в итоговой таблице чемпионата и в итоговой таблице первого этапа определяются по следующим критериям:

 Наибольшее количество побед во всех матчах;
 Наибольшее количество забитых мячей;
 Разность забитых и пропущенных мячей.

Участники 

Участниками первого чемпионата Казахстана стали 25 клубов. Из них 22 участвовали в соревнованиях на уровне мастеров в сезоне 1991 года: 1 в Первой лиге Чемпионата СССР, 8 в Восточной зоне Второй лиги, 13 в 8-й зоне Второй лиги. Двумя командами были представлены Алма-Ата, Кокчетав и Чимкент, одной командой были представлены Акмола, Актау, Актюбинск, Джамбул, Джезказган, Караганда, Кентау, Кустанай, Кызыл-Орда, Павлодар, Петропавловск, Семипалатинск, Талды-Курган, Темиртау, Туркестан, Уральск, Усть-Каменогорск, Хромтау и Экибастуз.

Клубы в чемпионате СССР 1991 года 

Первая лига чемпионата СССР 1991:
 «Кайрат» (Алма-Ата) — 14-е место.

Восточная зона (буферная) Второй лиги СССР 1991:
 «Восток» (Усть-Каменогорск) — 5-е место.
 «Целинник» (Акмола) — 8-е место.
 «Трактор» (Павлодар) — 9-е место.
 «Шахтёр» (Караганда) — 10-е место.
 «Фосфор» (Джамбул) — 11-е место.
 «Жигер» (Чимкент) — 12-е место.
 «Экибастузец» (Экибастуз) — 18-е место.
 «Жетысу» (Талды-Курган) — 21-е место.

8-я (республиканская) зона Второй лиги СССР 1991:
 «Актюбинец» (Актюбинск) — 1-е место.
 «Спартак» (Семипалатинск) — 2-е место.
 «Химик» (Кустанай) — 3-е место.
 «Кайсар» (Кызыл-Орда) — 4-е место.
 «Металлург» (Джезказган) — 5-е место.
 «Горняк» (Хромтау) — 6-е место.
 «Металлист» (Петропавловск) — 8-е место.
 «Булат» (Темиртау) — 9-е место.
 «Кокшетау» (Кокчетав) — 11-е место.
 «Монтажник» (Туркестан) — 12-е место.
 «Арман» (Кентау) — 13-е место.
 «Актау» (Актау) — 15-е место.
 «Уралец» (Уральск) — 17-е место.

В турнирах мастеров не выступали:
 СКИФ-«Арсенал» (Чимкент).
 «Зенит» (Кокчетав).
 ЦСКА (Алма-Ата).

География соревнований

Первый матч 

Первый матч I независимого Чемпионата Казахстана по футболу состоялся 19 апреля 1992 года на Центральном стадионе в Алма-Ате. Первый мяч чемпионатов Казахстана забил игрок алматинского «Кайрата» Владимир Нидергаус на 6-й минуте матча. Игра закончилась победой алматинской команды.

Предварительный этап

Группа «А» 

«Металлург» (Джезказган) исключён из турнира после двух матчей против «Армана» (0:0) и «Целинника» (0:2). Результаты этих матчей были аннулированы.

Группа «Б» 

«Зениту» было засчитано техническое поражение со счётом 0:3 (2:1 с «Востоком»).

«Металлисту» было засчитано техническое поражение со счётом 0:3 (3:1 с «Кайсаром»).

Финальный этап

За 1-14-е места 

«Химику» было засчитано техническое поражение со счётом 0:3 (1:0 с «Шахтёром»).

За 15-24-е места

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Казахстана 1992 на сайте Kaz-football.kz
 Чемпионат Казахстана 1992 на сайте FootballFacts.ru

1992
Футбол в Азии в 1992 году
Футбол в Казахстане в 1992 году